Potgieter är ett nederländskt efternamn, som burits av bland andra:

 Andries Hendrik Potgieter (1792–1852), sydafrikansk boerledare
 Everhardus Johannes Potgieter (1808–1875), nederländsk diktare
 Gert Potgieter (född 1937), sydafrikansk häcklöpare
 Louis Hendrik Potgieter (1951–1993), sydafrikansk sångare och dansare

Nederländska efternamn
Efternamn som syftar på yrken